Черногорская кухня () сложилась благодаря географическому положению страны и её долгой истории.

Описание 
На кухню Черногории значительное влияние оказали Италия, Левант (юго-западная Азия) и Турция, Венгрия, континентальная Европа.

Итальянское влияние: приготовление хлеба, мяса, сыра, вина и других алкогольных напитков, супов, рагу, поленты, фаршированных перцев, фрикаделек, приганицы и пр.

Влияние Турции и Леванта: приготовление долмы, мусаки, плова, питы (хлебной лепешки), бурека, люля-кебаба и сладостей (пахлавы, тулумбы и прочих).

Венгерское влияние: гуляш, сатараш, дьювеч.

Влияние континентальной Европы: приготовление пончиков, джемов, различные печенья и торты.

Кухня прибрежной Черногории также отличается от кухни северных высокогорных регионов. Прибрежные районы традиционно представляют средиземноморскую кухню, с большим количеством рыбных блюд.

Среди излюбленных блюд также: цицвара, попара, каймак, пршут, чевапчичи, палачинки и др.

Ссылки 
 Информационно-новостной портал «Черногория сегодня» 

Черногорская кухня